Theodor Oldekop ist der Name folgender Personen:

* Theodor Oldekop (Pastor) (1724–1806), kurhannoverscher Geistlicher und Herausgeber
 Theodor Oldekop (Jurist) (1811–1894), deutscher Verwaltungsjurist und Geheimer Regierungsrat